La Coppa Davis 1984 è stata la 73ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 62 nazioni: 16 nel Gruppo Mondiale, 25 nella zona europea, 12 nella zona dell'est e 9 della zona americana. Nella finale disputata dal 16 al 18 dicembre allo Scandinavium di Göteborg in Svezia, la Svezia ha battuto gli Stati Uniti.

Gruppo Mondiale

Tabellone

Finale

Turno di Qualificazione Gruppo Mondiale

Date: 28-30 settembre

 India, Ecuador, Germania dell'Ovest ed Jugoslavia rimangono nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1985.
Danimarca (EUR), Regno Unito (EUR), Nuova Zelanda (EAS) e Romania (EUR) retrocesse nei gironi zonali della Coppa Davis 1985.

Zona Americana

Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1985

Zona dell'est

Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1985

Zona Europea

Zona A
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1985

Zona B
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1985

Collegamenti esterni

Tennis nel 1984
 1984